Personen
 Aage Petersen (1927), Deens natuurkundige
 Alfonso Petersen Farah (1961), Mexicaans politicus
 Andrew Petersen (1987), Nederlands voetballer
 Ann Petersen (1927-2003), Belgisch actrice
 Bjarne Petersen (1952), Deens voetballer
 Colin Petersen (1946), Australisch muzikant
 Dan Petersen (1972), Deens voetballer
 David Petersen (ca. 1651-na 1709), Nederlands componist en muzikant
 Devon Petersen (1986), Zuid-Afrikaans darter
 Ellen Dorrit Petersen (1975), Noors actrice 
 Erik Petersen (1939), Deens roeier
 Friedrich Petersen (1878-1960), Duits oorlogskapitein
 Hans Petersen (1885-1960), Nederlands biljarter
 Heinrich Petersen-Angeln (1850-1906), Duits kunstschilder
 John Petersen (doorverwijspagina)
 Jørgen Bo Petersen (1970), Deens wielrenner
 Kenneth Emil Petersen (1985), Deens voetballer
 Leo Petersen (1974), Nederlands poppenspeler
 Lily Petersen (1913-2004), Nederlands radiopresentatrice
 Nils Petersen (1988), Duits voetballer
 Peet Petersen (1941-1980), Nederlands voetballer
 Peter Petersen (1884-1952), Duits pedagoog
 Peter Petersen (1947) (1947), Nederlands beeldhouwer
 Rudolf Petersen (1878-1962), Duits politicus
 Sara Petersen (1987), Deens atlete
 Søren Jessen-Petersen, Deens diplomaat
 Sydney Vernon Petersen, Zuid-Afrikaans dichter
 Vilhelm Petersen (1812-1880), Deens kunstschilder
 Vilhelm Bjerke Petersen (1909-1957), Deens kunstschilder
 William Petersen (1953), Amerikaans acteur
 Wolfgang Petersen (1941-2022), Duits filmregisseur

Genealogie
 De Petersen, Nederlands adellijk geslacht

Geschiedenis
 Petersen House, huis in Washington waar Abraham Lincoln overleed

Literatuur
 Driehoek van Petersen, begrip uit de literatuurwetenschap

Muziek
 The Petersens, bluegrassband uit Branson, Missouri

Zie ook 
 Pettersson (doorverwijspagina)
 Petterson (doorverwijspagina)
 Petersson (doorverwijspagina)
 Peterson (doorverwijspagina)